Technika barbotino – technika zdobienia naczyń ceramicznych polegająca na stopniowym nakładaniu warstw slipu tworząc w ten sposób plamy czy podłużne linie. Zdobienie takie przypomina nieco skorupy utworzone na dekorowanej powierzchni.

Technika barbotino znana była już w starożytności. Za jej pomocą ludność kultury minojskiej zdobiła niektóre swoje naczynia. Technika ta bywa również wykorzystywana obecnie.

Ceramika starożytnej Grecji
Zdobnictwo